Ibrahim Salah ist der Name folgender Personen:

* Ibrahim Salah (Fußballspieler, 1987) (* 1987), ägyptischer Fußballspieler
 Ibrahim Salah (Fußballspieler, 2001) (* 2001), marokkanisch-belgischer Fußballspieler
 Ibrahim Salah (Schauspieler), Schauspieler